Jméno a příjmení Jiří Vondráček má více nositelů:
 Jiří Vondráček (novinář) (1927–2007) – český novinář a redaktor
 Jiří Vondráček (matematik) (1932–2013) – český matematik a statistik
 Jiří Vondráček (redaktor) (1948–2022) – český filmový a divadelní teoretik, rozhlasový redaktor a překladatel z polštiny
 Jiří Vondráček (skladatel) (* 1951) – český skladatel a režisér
 Jiří Vondráček (dramaturg) (* 1963) – český novinář, redaktor a dramaturg České televize
 Jiří Vondráček (atlet) (* 1988) – český atlet-trojskokan
 Jiří Vondráček (bobista) (* 1988) – český bobista
 Jiří Vondráček (fotbalista) (* 1993) – český fotbalista